Арена для софтбола спорткомплекса Фэнтай ()  — спортивный комплекс, одна из арен Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Первая спортивная арена введённая в эксплуатацию в рамках подготовки Пекина к играм, открытие состоялось в августе 2006 года. 

В рамках Летних Олимпийских игр 2008 года сооружение приняло соревнования по софтболу.

В 1992 году арена являлась одной из площадок чемпионата мира по софтболу, в 1990 году на арене проходил софтбольный турнир Азиатских игр.

Спортивный комплекс состоит из основного поля рассчитанного на 13 000 зрителей и имеющего площадь 15,570 кв. м., также 2-х запасных полей вместимостью по 3 500 зрителей, и 2-х тенеровочных площадок.

Ссылки
 Описание Арены для софтбола спорткомплекса Фэнтай на официальном сайте Летних Олимпийских игр 2008 года 
 

Летние Олимпийские игры 2008
Спортивные сооружения Китая
Архитектура Пекина